Duvauchelle ist der Name
 eines französischen Sportjournalisten und Autors, siehe Dominique Duvauchelle
 eines französischen Schauspielers und Fotomodells (* 1980), siehe Nicolas Duvauchelle
 eines nach Dominique Duvauchelle benannten multifunktionalen Sportstadions im französischen Créteil, siehe Stade Dominique Duvauchelle
 eines Ortes in Neuseeland, siehe Duvauchelle (Neuseeland)